Paper Money — второй студийный альбом американской хард-рок-группы Montrose, выпущенный 11 октября 1974 года лейблом Warner Bros.

Об альбоме 

Также, как и предыдущий, Paper Money был спродюсирован Тедом Темплманом. Альбом является последней записью группы с оригинальным вокалистом Сэмми Хагаром. Также он знаменует прибытие Алана Фицджеральда, заменившего оригинального басиста Билла Чёрча.

Paper Money стал самым успешным релизом группы, заняв 65-е место в Billboard 200. Для продвижения альбома группа выступила вживую в телешоу The Midnight Special, исполнив «Paper Money» и «I Got the Fire».

После того, как ненависть между Ронни Монтроузом и Сэмми Хагаром достигла пика во время европейского турне группы 1974–75 по продвижению Paper Money,  Хагар расстался с группой в начале февраля 1975-го и был заменен вокалистом Бобом Джеймсом.

Хотя в примечаниях к изданию «Paper Money» на компакт-диске говорится, что Монтроузу предложили слот гитары для Mott the Hoople, когда он покинул Edgar Winter Group, но гитарист заявил, что этого никогда не было.

Треклист 

Кредиты адаптированы из примечаний к альбому.

Участники записи 

Montrose
 Сэмми Хагар — вокал
 Ронни Монтроуз — гитара
 Алан Фицджеральд — бас-гитара
 Денни Кармасси — ударные, бэк-вокал
Дополнительные музыканты
 Марк Джордан — фортепиано на «Connection»
 Ник ДеКаро — синтезатор, меллотрон в «We Going Home»
 Чарльз Фэрис — спецэффекты
Производство
 Тед Темплман — продюсер
 Донн Лэнди — инженер

Примечания

Другие источники 
 Montrose; Примечания к Paper Money; Warner Brothers Records 1974. 11.10.1974

Альбомы 1974 года
Хард-рок альбомы
Альбомы Montrose
Альбомы Warner Bros. Records